La macula, ou tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par la plus forte concentration de cônes.
 Une macula est une formation d'albédo sombre à la surface de certains astres du Système solaire.
 Macula est une fondation française et une maison d'édition, après avoir été une revue (1976-1980).

Voir aussi 
 Macula communicans ou Jonction communicante en biologie cellulaire